Martínez puede referirse a:
 Martínez, apellido.
 Martínez, localidad en la provincia de Ávila, España.
 Martínez, ciudad en el Gran Buenos Aires, Argentina.
 Martínez, localidad en California, Estados Unidos.
 Martinez, localidad en Georgia, Estados Unidos.
 Martínez, localidad en Texas, Estados Unidos.
 Hôtel Martinez, hotel en Cannes, Francia.